Bradu se poate referi la:
Localități din România:
 Bradu, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Bradu, Neamț
Bradu, Sibiu
Localități din România cu nume compuse:
Bradu-Clocotici, Vâlcea

Vezi și 
 Râul Bradu (dezambiguizare)

 Brad (dezambiguizare)

Toponime românești